Матвеевский мост — название моста.
 Матвеевский мост — неофициальное название Матвеева моста в Санкт-Петербурге
 Матвеевский мост (Новосибирск)